{{Infobox Personnalité du hockey sur glace
| image = 
| upright = 
| position = défenseur
| tire = gauche
| surnom = 
| équipe = 
| ligue = Hockey Ettan
| anciennes équipes = 
| anciens clubs = SM-liigaÄssät PoriMestisSport VaasaHokki KajaaniKazakhstanBeïbarys Atyraou Division 1  Asplöven HC  AlpsHL  HC Fassa  Polska Hokej Liga  GKS Katowice   2. Divisioona  Lapuan Virkiä 
| nationalité = Finlande
| date de naissance = 
| lieu de naissance = Suomussalmi (Finlande)
| choix draft LNH = 
| année draft LNH = 
| équipe draft LNH = 
| début carrière = 2005
| fin carrière = 
}}Eetu Heikkinen''' (né le  à Suomussalmi en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
| 2005-2006|| Ässät Pori || SM-liiga ||9 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007|| Ässät Pori || SM-liiga ||39 ||1 ||4 ||5 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008|| Ässät Pori || SM-liiga ||41 ||0 ||2 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008|| Suomi U20 || Mestis ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009|| Sport Vaasa || Mestis ||42 ||5 ||8 ||13 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010|| Sport Vaasa || Mestis ||44 ||2 ||8 ||10 ||26 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2010-2011|| Sport Vaasa || Mestis ||38 ||6 ||12 ||18 ||18 ||12 ||3 ||3 ||6 ||6
|-
| 2011-2012|| Sport Vaasa || Mestis ||45 ||2 ||15 ||17 ||22 ||11 ||2 ||5 ||7 ||8
|-
| 2012-2013|| Sport Vaasa || Mestis || 31|| 4|| 20|| 24|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Sport Vaasa || Mestis || 55|| 10|| 34|| 44|| 26|| 7|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2014-2015|| Hokki Kajaani || Mestis ||5 || 1|| 3||4 || 2||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Beïbarys Atyraou || Kazakhstan||30 || 2||14 ||16 ||24 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Beïbarys Atyraou || Kazakhstan || 28 || 3 || 12 || 15 || 10 || 12 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
| 2016-2017|| Asplöven HC || Suomi-sarja ||38 ||10 ||22 ||32 ||30 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2017-2018 || HC Fassa || AlpsHL ||39 ||6 ||12 ||18 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || GKS Katowice || Polska Hokej Liga ||27 ||4 ||22 ||26 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 || Lapuan Virkiä || 2. Divisioona ||14 ||6 ||20 ||26 ||4 ||5 ||0 ||6 ||6 ||2
|-
| 2020-2021 || Lapuan Virkiä || 2. Divisioona ||7 ||0 ||9 ||9 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Lapuan Virkiä || 2. Divisioona  ||  ||

Références 

Naissance en juillet 1988
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ässät Pori
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Sport Vaasa
Naissance à Suomussalmi
Joueur du HC Fassa
Joueur du HK GKS Katowice